Ekologia:
 Flatwoods – rodzaj biocenozy roślinnej
Miejscowości w USA:
 Flatwoods – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Greenup
 Flatwoods – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Braxton
Gminy w USA:
 Flatwoods (ang. Flatwoods Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley